

Codici
 LOE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Loei (Thailandia)

Geografia
 Newton St Loe – villaggio situato tra le città di Bath e Bristol, nella contea inglese del Somerset

Persone
 Erlend Loe (1969) – scrittore, traduttore e sceneggiatore norvegese
 Raoul Loé (1989) – calciatore camerunese, di ruolo centrocampista
 Richard Loe (1960) – ex rugbista a 15 e commentatore televisivo neozelandese
 Rob Loe (1988) – cestista britannico naturalizzato neozelandese